Threesome puede tener varios significados:
 Trío (relación sexual), realización del acto sexual entre tres personas.
 Threesome (serie de televisión), serie de televisión cómica.